Akre kan syfta på följande platser:

Irak 

 Aqrah, distriktshuvudort, Ninawa, Akre District,

Israel 

 Akko, ort, Norra distriktet, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar